Eleanor Smith est un nom pouvant désigner:

 (1822-1896), activiste en éducation irlandaise
 (1858-1942), compositrice et instructrice américaine
 (1902-1945), écrivaine anglaise
Eleanor Smith (né en 1957), femme politique travailliste britannique

Voir aussi
Elinor Smith (1911-2010), pionnière de l'aviation américaine
Elenore Smith Bowen, nom-de-plume de l'auteure américaine  (1922-2002)

Smith, Eleanor